Червонополянська сільська рада — Кіровоградська область, Добровеличківський район
 Червонополянська сільська рада — Луганська область, Антрацитівський район
 Червонополянська сільська рада — Херсонська область, Горностаївський район
 Червонополянська сільська рада — Херсонська область, Чаплинський район